Новосельское сельское поселение — муниципальное образование в Ковровском районе Владимирской области.

Административный центр — посёлок Новый.

География 
Территория поселения расположена в восточной части района.

История 
Новосельское сельское поселение образовано 11 мая 2005 года в соответствии с Законом Владимирской области № 52-ОЗ. В его состав вошли территории бывших Новосельского и Крутовского сельсоветов.

В декабре 2019 года в составе сельского поселения образован новый населенный пункт — посёлок Доброград.

Население

Населённые пункты 
В состав поселения входит 42 населённых пунктов:

Примечания

Ссылки 
 На сайте Ковровского района 

Муниципальные образования Ковровского района
Сельские поселения Владимирской области